Havlicek oder Havlíček ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Havlicek (1940–2018), österreichischer Einsatzpilot, Fotograf und Autor
 Dave Havlicek (Dave Day; 1941–2008), US-amerikanischer Musiker, siehe The Monks
 Eduard Havlicek, deutscher Fußballtorhüter und -trainer
 Jaroslav Havlíček (1896–1943), tschechischer Schriftsteller
 John Havlicek (1940–2019), US-amerikanischer Basketballspieler

 Libor Havlíček (* 1953), tschechischer Eishockeyspieler, -manager und -trainer
 Pavel Havlíček (1944–2016), tschechischer Geologe und Paläontologe
 Peter Havlicek (* 1963), österreichischer Musiker (Kontragitarre, Jazzgitarre, Komposition, Gesang)
 Vincenz Havlicek (1864–1915), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Havlíčková
 Havlíčkův Brod
 Steinberg und Havlicek